(qui signifie « lézard de terre rouge ») est un genre de dinosaure hadrosaure saurolophiné de la formation d'Allen du Crétacé supérieur dans ce qui est maintenant la Patagonie en Argentine. Le type et la seule espèce est , connu à partir d'un lit d'os de divers individus.

Étymologie 
Le nom générique, « Kelumapusaura », combine « kelumapu », le mot Mapudungun pour « terre rouge » et la forme féminine du grec « sauros », qui signifie « lézard ». Le nom spécifique, « machi », est dérivé d'un mot du peuple Mapuche pour « chaman ».

Description 
Les auteurs de la description estiment que Kelumapusaura aurait aurait mesuré 8 à 9 mètres de long.

Phylogénie 
Ci-dessous, une reproduction de l'arbre phylogénétique produit par Rozadilla  (2022), incluant Kelumapusaura et Huallasaurus, qui a été décrit dans la même étude.

Paléoécologie 
Huallasaurus est connu de la formation Allen du Crétacé supérieur de la province de Río Negro, en Argentine. De nombreux autres dinosaures, notamment des titanosaures, des hadrosauridés, des abélisauridés, des dromaeosauridés et des alvarezsauridés, ont été nommés à partir de la formation.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie en Argentine